Rhinolambrus är ett släkte av kräftdjur. Rhinolambrus ingår i familjen Parthenopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Rhinolambrus